Okręty US Navy o nazwie USS "Seminole", pochodzącej od plemienia Seminolów:
 Pierwszy "Seminole" został zwodowany w 1859 roku, włączony do służby w 1860 i wycofany w 1865.
 Drugi "Seminole" był holownikiem zbudowanym w 1879, zakupionym jako "Kate Jones" w 1898 i włączonym do służby tego samego roku. Został wycofany w 1898 i przekazany do Departamentu Wojny w 1900.
 Trzeci "Seminole" (AT-65) został włączony do służby w 1940 i zatopiony przez wroga w październiku 1942
 Czwarty "Seminole" (AKA-104/LKA-104) służył w latach 1945-1970.

Seminole